Archer Daniels Midland, conglomerat empresarial de la indústria alimentària amb seu a Illinois 
 ADM-Aeolus (del nom llarg en anglès, Atmospheric Dynamics Mission Aeolus), satèl·lit artificial de l'ESA 
 Arma de destrucció massiva, arma dissenyada per a matar moltes persones de manera indiscriminada
 ADM o Assyrian Democratic Movement en anglés Moviment Democràtic Assiri, partit polític assiri de l'Iraq 
 Arxiu Ducal de Medinaceli, arxiu històric de la Casa de Medinaceli 
 AdM o Col·lecció tèxtil Antoni de Montpalau, entitat per a l'estudi del món del teixit amb seu a Sabadell 
 Add/Drop Multiplexor, un multiplexor de la xarxa de telecomunicacions SONET 
 Associació de Dirigents de Màrqueting, associació d'empreses de màrqueting de l'Uruguai
 Association des Douanes Marocains, antic nom del club de futbol marroquí Racing Athlétic Club de Casablanca
 Adm també és l'abreviatura d'almirall